Carlos Miguel Ribeiro Dias, né le  à Guimarães, plus connu sous le nom de Cafú, est un footballeur portugais qui évolue au poste de milieu défensif à Nottingham Forest.

Biographie

Carrière en club

Benfica 
Né à Guimarães, Cafú rejoint le club local du Vitória SC à l'âge de 11 ans. Il signe avec le S. L. Benfica quatre ans plus tard et y complète sa formation. Il commence en tant qu'attaquant mais se révèle finalement au poste de milieu défensif.

Le 19 septembre 2012, lors du match Benfica B - C. D. Tondela, Cafú réalise ses débuts en tant que professionnel. Il marquera un but en 23 matchs de deuxième division.

Guimarães 
Le 26 juillet 2013, Cafú signe un contrat de quatre ans avec son ancien club, Vitoria. Il est d'abord été affecté à l'équipe réserve, où il contribue à la montée du club en deuxième division portugaise.

Cafú apparaît pour la première fois au sein de la Primeira Liga, le 17 août 2014, lors d'une victoire 3-1 à l'extérieur face au Gil Vicente F. C.. Il termine sa première saison en première division avec 29 matchs, une cinquième place en championnat, et une qualification pour la Ligue Europa. La saison suivante, il inscrit 3 buts en 32 matchs de championnat.

Lorient 
Le 8 juin 2016, Cafú signe un contrat de quatre ans avec le club français du FC Lorient.

Metz et après 
Le 1er août 2017, c'est pour une durée de trois ans que  Cafú signe au FC Metz.

Le , est prêté à Nottingham Forest.

Carrière internationale 
Cafú compte 30 sélections en équipe du Portugal chez les jeunes pour (des moins de 15 ans jusqu'au moins de 20 ans). Il est membre de la sélection des moins de 19 ans qui participe au championnat d'Europe 2012.

Statistiques

Palmarès

Nottingham Forest 

Championship 2022

Legia Varsovie 
 Champion de Pologne en 2018
 Vainqueur de la Coupe de Pologne en 2018

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur du Benfica Lisbonne B
Joueur du Vitória SC
Joueur du FC Lorient
Joueur du Football Club de Metz
Joueur du Legia Varsovie
Joueur du Nottingham Forest FC
Naissance en février 1993
Naissance à Guimarães
Mononyme